Чемпионат Европы по натурбану 1995 — 16-й чемпионат Европы по натурбану, который прошёл в 1995 году в российском городе Кандалакша Мурманской области.

Впервые 
 Чемпионат Европы по этой разновидности санного спорта прошёл в России.
 Представитель России выигрывает медаль первенства (Любовь Панютина).
 Прерывается гегемония австрийских и итальянских спортсменов.

Результаты

Мужчины (одиночный разряд)

Женщины (одиночный разряд)

Мужчины (парный разряд)

Медальный зачёт

Литература 
Harald Steyrer, Herbert Wurzer, Egon Theiner: 50 Jahre FIL 1957 – 2007. Die Historie des Internationalen Rennrodelverbandes in drei Bänden. Band II, Egoth Verlag, Wien 2007, ISBN 978-3-902480-46-0, S. 328.

Международные соревнования по санному спорту в России
Спорт в России в 1995 году
Натурбан
Чемпионаты Европы в России
Спортивные соревнования в Мурманской области
Кандалакша
1990-е годы в Мурманской области